PocketStation — периферийное устройство для PlayStation, созданное Sony Computer Entertainment. Выпущено в продажу 23 января 1999 года и продавалось только в Японии. Имеет ЖК-дисплей, часы реального времени, может воспроизводить звук, обмениваться информацией через инфракрасный порт, а также присоединяться к PlayStation как стандартная карта памяти.

Программное обеспечение для PocketStation поставляется на дисках вместе с играми для PlayStation. При помощи инфракрасного порта можно играть в игру нескольким игрокам одновременно (multiplayer), а также обмениваться друг с другом данными, сохранёнными из игр.

Хотя устройство так и не было выпущено в Северной Америке и Европе, были планы это сделать — так, например, Official UK PlayStation Magazine сообщал, что несколько игр (таких как Final Fantasy VIII) сохранят совместимость с PocketStation в локализованных версиях. В результате этого, в частности, в PC-версии Final Fantasy VIII появилась мини-игра Chocobo World.

Технические характеристики 
 Процессор: ARM7T — 32-разрядный RISC-микропроцессор
 Память: 2 Кбайт SRAM, 128 Кбайт Flash RAM
 Звук: 12-разрядный PCM, миниатюрный динамик
 Графика: монохромный ЖК-дисплей, 32 × 32 точек
 Кнопки: 5 игровых кнопок, кнопка сброса
 Инфракрасный порт: двунаправленный, с поддержкой IrDA
 Батарея: литий-ионная (CR 2032)
 Другие функции: календарь, идентификационный номер
 Размеры: 64 × 42 × 13,5 мм
 Вес: около 30 грамм, включая батарею

Поддерживаемые игры 
 All Japan Pro Wrestling
 Ape Escape (Японская версия)
 Arc the Lad III
 Armored Core: Master of Arena (Японская версия)
 Battle Bug Story
 Be Pirates!
 Brightis
 Burger Burger 2
 Chocobo Stallion
 Crash Bandicoot 3: Warped (Японская версия)
 Dance Dance Revolution 3rdMix
 Dance Dance Revolution 4thMix
 Dance Dance Revolution 5thMix
 Digimon Tamers: Pocket Culumon (Японская версия)
 Everywhere Together
 Final Fantasy VIII
 Fire Pro G
 Fish Hunter Gallop Racer 3 Grandia (Японская версия)
 Hello Kitty: White Present I.Q. Final JoJo’s Bizarre Adventure (Японская версия)
 The Legend of Dragoon (только Японская версия)
 Legend of Mana Love Hina 2 Lunatic Dawn 3 LMA Manager Kyro-chan's Print Club Metal Gear Solid: Integral Mister Prospector The Misadventures of Tron Bonne (Японская версия)
 Monster Race Monster Rancher 2 (Японская версия)
 Monster World Pi to Mail Pocket Dungeon Pocket MuuMuu Pocket Tuner Prologue Racing Lagoon RayCrisis Remote Control Dandy Ridge Racer Type 4 Rockman Complete Works SaGa Frontier 2 Shop Keeper Spyro the Dragon (Японская версия)
 Spyro 2: Ripto's Rage! (Японская версия)
 Street Fighter Alpha 3 (Японская версия)
 Super Robot Wars Alpha Tales of Eternia (Японская версия)
 Theme Aquarium Tokimeki Memorial 2 World Neverland 2 World Stadium 3''

См. также 
 Visual Memory

Примечания 

PlayStation